Алькосер-де-Планес (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 4,39 км². Население — 230 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice Estadístico de Alcocer de Planes
 Datos y cifras de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте